Tomlinson est le patronyme de:
 Charles Tomlinson, poète britannique
 Christopher Tomlinson (né en 1981), athlète britannique
 Dave Tomlinson (né en 1969), joueur professionnel de hockey sur glace
 David Tomlinson (1917-2000), acteur britannique
 , compositeur britannique
 George Tomlinson (1890-1952), homme politique britannique
 LaDainian Tomlinson (né en 1979), joueur de football américain
 Louis Tomlinson (né en 1991), chanteur britannique à One Direction
 Ian Tomlinson (1962-2009), Britannique mort à Londres après un coup porté par un policier
 Jim Tomlinson (né en 1966), saxophoniste britannique
 
 Lawrence Tomlinson (né en 1964), homme d'affaires britannique
 Michael Tomlinson (né en 1977), homme politique britannique
 Millie Tomlinson (née en 1992), joueuse de squash anglaise
 Ray Tomlinson (1941-2016), ingénieur américain
 Richard Tomlinson (né en 1963), un ancien espion du MI6
 Roger Tomlinson (1933-2014), géographe britannique